Strybing ist der Familienname von:
 Helene Strybing (1845–1926), deutsche Philanthropin

Sonstiges:
 Mount Strybing, Berg im Ellsworthland, Antarktika